Malyutina se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marina Malyutina
 E.T. Malyutina